Benzekri peut désigner :
 Driss Benzekri (1950-2007), homme politique marocain ;
 Driss Benzekri (1970-), footballeur marocain ;
 Eric Benzekri (1973-), scénariste français ;
 Fatima Zahra Benzekri (2001-), coureuse cycliste marocaine.